Ле́рмонтовский переулок — переулок в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь  М.Ю. Лермонтова.

Россия 
 Лермонтовский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 Лермонтовский переулок — переулок в Таганроге.

Украина 
 Лермонтовский переулок — переулок в Одессе.